Ранчо Анавак има више значења:

 Ранчо Анавак (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Анавак (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику